NT poate fi:

 Antilele Olandeze, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Neamț, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Windows NT 4.0, sistem de operare creat de compania Microsoft
 Noul Testament, scriere religioasă, componentă a Bibliei

Legături externe 
  „NT” la acronymfinder.com